Ivar Olsen può riferirsi a:
 Ivar Olsen (fl. 1932) – calciatore norvegese
 Ivar Olsen (1960) – sciatore norvegese